Halinów (plaats), plaats in Polen
 Halinów (gemeente), gemeente in Polen